Sebastian Barthold (* 27. August 1991 in Oslo) ist ein norwegischer Handballspieler.

Karriere

Verein 
Sebastian Barthold lernte das Handballspielen beim Haslum HK, bei dem er in der Saison 2010/11 in der ersten Mannschaft debütierte und gleich in seiner ersten Spielzeit die norwegische Meisterschaft gewann. Mit Haslum nahm er an der EHF Champions League, dem EHF-Pokal und dem EHF Challenge Cup teil. 2017 wechselte der 1,85 m große Linksaußen in die erste dänische Liga, die Håndboldligaen, zu Aalborg Håndbold. Mit Aalborg wurde er 2019, 2020 und 2021 dänischer Meister sowie 2018 Pokalsieger. In der EHF Champions League 2020/21 unterlag er mit dem Team erst im Finale dem FC Barcelona.

Nationalmannschaft 
In der norwegischen A-Nationalmannschaft debütierte Barthold am 3. April 2012 gegen Island. Sein erstes Turnier bestritt er bei der Europameisterschaft 2022, bei der er 42 Tore in acht Spielen erzielte und mit Norwegen den fünften Rang belegte. Er steht im vorläufigen Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2023.

Privates 
Barthold ist seit 2021 mit der norwegischen Handballspielerin Line Bjørnsen, der Schwester seines Mitspielers Kristian Bjørnsen, verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter.

Weblinks 
 Sebastian Barthold in der Datenbank der EHF (englisch)

Einzelnachweise 

Handballnationalspieler (Norwegen)
Handballspieler (Haslum HK)
Handballspieler (Aalborg Håndbold)
Norwegischer Meister (Handball)
Dänischer Meister (Handball)
Handball-Außenspieler
Norweger
Geboren 1991
Mann